Anchiornithidae è una famiglia estinta di eumaniraptori, che rappresentano il sister taxon del clade Avialae. In passato gli anchiornitidi erano classificati in varie posizioni nell'albero maniraptora, con alcuni paleontologi che li classificano come una sottofamiglia di Troodontidae, altri di Archaeopterygidae, o ancora come un assemblaggio di dinosauri in un grado evolutivo all'interno di Avialae.

Nel 2015, Chatterjee creò la famiglia dei Tetrapterygidae nella seconda edizione del suo libro The Rise of Birds: 225 Million Years of Evolution, in cui incluse Xiaotingia, Aurornis, Anchiornis e persino Microraptor; insieme furono proposti di essere il gruppo gemello degli Avialae. Tuttavia questa famiglia non è valida in quanto deve includere il genere Tetrapteryx, che è il sinonimo junior di Grus - quindi Tetrapterygidae è un sinonimo junior di Gruidae.

Il clade era stato originariamente chiamato "Anchiornithinae " da Xu et al. (2016) e definito come "il clade più inclusivo che include Anchiornis ma non Archaeopteryx, Gallus, Troodon, Dromaeosaurus, Unenlagia o Epidexipteryx".

Nel 2017, Foth e Rauhut nella loro rivalutazione dell'esemplare di Haarlem di Archaeopteryx (che hanno riclassificato in un proprio genere distinto, Ostromia) hanno scoperto che gli anchiornitidi sono una famiglia distinta più vicina alla discendenza degli uccelli. La loro definizione di Anchiornithidae cita: "tutti i teropodi maniraptora più strettamente legati ad Anchiornis huxleyi che a Passer domesticus, Archaeopteryx lithographica, Dromaeosaurus albertensis, Troodon formosus o Oviraptor philoceratops".

Di seguito è riportata la filogenesi del gruppo basata sulla descrizione di Halszkaraptor, di Cau et al. (2017), che incorporano in una matrice filogenetica su larga scala del loro studio tutti i maniraptora, trovando il supporto per gli Anchiornithidae come famiglia distinta:

Note

Altri progetti 

Troodontidi